The Anthology… So Far — тройной концертный сборник Ринго Старра, выпущенный 19 января 2001 года в Великобритании лейблом Eagle Records, в США лейблом Koch Entertainment. В сборник вошли записи с концертных альбомов Старра и его All-Starr Band — Ringo Starr and His All-Starr Band (1990), Ringo Starr and His All Starr Band Volume 2: Live From Montreux (1993), Ringo Starr and His Third All-Starr Band-Volume 1 (1997), — а также ранее не издававшиеся записи с концертов 1995, 1997 и 2000 годов. The Anthology… So Far является исчерпывающей коллекцией лучших эпизодов концертных выступлений Ринго Старра в течение 1990-х годов.

На записях, вошедших в коллекцию, Старр выступает вместе с такими известными музыкантами, как Randy Bachman, Гэри Брукер, Джек Брюс, Tim Cappello, Эрик Кармен, Felix Cavaliere, Clarence Clemons, Burton Cummings, Rick Danko, Доктор Джон, Дэйв Эдмундс, Джон Энтвисл, Марк Фарнер, Peter Frampton, Левон Хелм, Джим Келтнер, Саймон Кирк, Нилс Лофгрен, Билли Престон, Mark Rivera, Тодд Рантгрен, Timothy B. Schmit, Zak Starkey и Джо Уолш.

При хороших отзывах критиков, The Anthology… So Far не достиг успеха в чартах.

Список композиций

Диск 1 

Примечание: «Some Kind Of Wonderful» есть только на американском издании альбома; на британском издании диск 1 содержит только 16 треков.

Диск 2

Диск 3

Примечания

Ссылки 
 Ringo Starr And His All Starr Band — The Anthology… So Far at Discogs
 Anthology … So Far at Graham Calkin’s Beatles Pages

Концертные альбомы 2001 года
Концертные альбомы Ринго Старра
Концертные альбомы E1 Music
Концертные альбомы Eagle Records
Концертные альбомы Koch Entertainment
Альбомы, спродюсированные Ринго Старром
Тройные альбомы
Альбомы на английском языке
Сборники на английском языке